Agios Konstantinos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ágios Konstantínos (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,87, long 33,07),

Grekland 

 Áyios Konstandínos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis), 
 Áyios Konstandínos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Ágios Konstantínos (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Ágios Konstantínos (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Ágios Konstantínos (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar